Purnia (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Purnia (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Purnia